HMS Svärdfisken har fyra olika fartyg döpts till i svenska flottan:

, galär sjösatt 1713
, halvgalär sjösatt 1739
, ubåt sjösatt 1914
, ubåt sjösatt 1940